Cordana är ett släkte av svampar. Cordana ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Cordana